Barbezieux steht für:

 Barbezieux-Saint-Hilaire, französische Gemeinde im Département Charente
 die Burg Barbezieux der Gemeinde Barbezieux-Saint-Hilaire
 den Marquis Barbezieux, Louis François Le Tellier, marquis de Barbezieux (1668–1701), französischer Kriegsminister
 Barbezieux (Huhn), französische Hühnerrasse, siehe Liste von Hühnerrassen